

Patronyme 

 Émile Herbillon (1794-1866), général français
 Émile Alexandre Herbillon (1826-1893), colonel français, fils du général Émile Herbillon
 Émile Emmanuel Herbillon (1887-19xx), colonel français, fils du colonel Émile Alexandre Herbillon
 Jacques Herbillon (1928-2011), boxeur et catcheur français
 Jacques Herbillon (1936-2003), baryton français
 Michel Herbillon (1951), homme politique français
 Jules Herbillon (1892-1987) linguiste belge

Toponymie 

 Herbillon (port) (aujourd'hui Chetaïbi), un port de pêche d'Algérie qui a porté le nom d'Herbillon en hommage au général Émile Herbillon

Homonymie de patronyme